Newcastle este un nume ce se referă în principal la orașul Newcastle upon Tyne din Anglia

Localități 
Newcastle sau New Castle () se poate referi la următoarele localități:

Australia 
Newcastle, New South Wales

Canada 
Newcastle, New Brunswick
Newcastle, Ontario

Irlanda 
Newcastle West, County Limerick
Newcastle, County Wicklow
Newcastle, Dublin
Newcastle, County Galway
Newcastle, County Tipperary
Newcastle, Oldcastle, County Meath

Regatul Unit

England 
Newcastle, Herefordshire
Newcastle, Shropshire (Newcastle on Clun), Shropshire
Newcastle-under-Lyme, Staffordshire
Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear

Irlanda de Nord 
Newcastle, County Down

Țara Galilor 
Little Newcastle (Casnewydd-Bach), Pembrokeshire
Newcastle, Bridgend, Glamorgan
Newcastle Emlyn, Carmarthenshire
Newcastle, Monmouthshire

Statele Unite 
Newcastle, California
New Castle, Colorado
New Castle, Delaware
New Castle County, Delaware
New Castle, Indiana
New Castle, Kentucky
Newcastle, Maine
Newcastle, Nebraska
New Castle, New Hampshire
New Castle, New York
Newcastle, Oklahoma
New Castle, Pennsylvania
Newcastle, Texas
New Castle, Virginia
Newcastle, Washington
Newcastle, Wyoming

În alte țări 
Newcastle, Africa de Sud, KwaZulu-Natal, Africa de Sud
Newcastle, Nevis, Saint Kitts și Nevis

Echipe de sport 
Newcastle United F.C., o echipă de fotbal engleză
Newcastle Falcons, o echipă de rugby engleză